Guignebert est un patronyme porté notamment par :

 Charles Guignebert (1867-1939), historien français des religions, spécialiste de l'histoire du christianisme ;
 Jean Guignebert (1897-1958), journaliste, résistant et homme politique français ;
 Vincent Guignebert (1921-2010), tapissier, peintre et lithographe français.